Аратуипи () — муниципалитет в Бразилии, входит в штат Баия. Составная часть мезорегиона Агломерация Салвадор. Входит в экономико-статистический микрорегион Санту-Антониу-ди-Жезус. Население составляет 8797 человек на 2006 год. Занимает площадь 177,150 км². Плотность населения — 49,7 чел./км².

Статистика 
 Валовой внутренний продукт на 2003 составляет 12.932.071,00 реалов (данные: Бразильский институт географии и статистики).
 Валовой внутренний продукт на душу населения на 2003 составляет 1.502,68 реалов (данные: Бразильский институт географии и статистики).
 Индекс развития человеческого потенциала на 2000 составляет 0,611 (данные: Программа развития ООН).

Муниципалитеты штата Баия